Bărcănești, comune del distretto di Ialomița
 Bărcănești, comune del distretto di Prahova